

Arte 
Cattedrale di Kazan' – Cattedrale a Mosca
Cattedrale di Kazan' – Cattedrale a San Pietroburgo
Madonna di Kazan' – Icona ortodossa

Cinema 
Kazan – film del 1921 diretto da Bertram Bracken
Kazan – film del 1949 diretto da Will Jason
Kazan – film documentario del 1995 diretto da Nikola Kovachev

Geografia 
Kazan' – città della Russia
Kazan – città della Turchia
Kazan – fiume del Canada
Khanato di Kazan' – Stato dell'Europa medioevale

Persone 
Kazan – Imperatore del Giappone
Elia Kazan – regista cinematografico statunitense
Lainie Kazan – attrice e cantante statunitense
Lucas Kazan – regista pornografico italiano
Nicholas Kazan – sceneggiatore statunitense
Watanabe Kazan – pittore giapponese
Zoe Kazan – attrice statunitense

Altro 
FC Rubin Kazan – Squadra di calcio russa
Lucas Kazan Productions – Casa di produzione pornografica